Pistolet dowolny, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Wystartowało 69 zawodników (samych mężczyzn) z 42 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 18 października.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu rundach, w każdej po 10 strzałów. Grigorij Kosych i Heinz Mertel uzyskali taki sam wynik – 562 punktów. O złotym medalu zadecydowała dogrywka, którą wygrał Kosych 30:26.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968